Pakhapani (Myagdi)
 Pakhapani (Parbat)
 Pakhapani (Rolpa)

Zobacz też